Kurmuk, ville du Soudan
Kurmuk (Éthiopie), ville d'Éthiopie, frontalière de la ville du Soudan
Kurmuk, woreda d'Éthiopie